Chandler Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Chandler Field (Douglas County, Minnesota)
 Chandler Field (Morrison County, Minnesota)
 Chandler Field (Oklahoma)